Delles oder Dellès ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Michael Dellès (1840–1918), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Lex Delles (* 1984), luxemburgischer Politiker (DP), Mitglied der Chambre des Députés, Mittelstands- und Tourismusminister